

Persone 
 Nicasio di Reims – capo della diocesi di Reims
 Nicasio Camuto de Burgio – cavaliere dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni

Trasporti 
 San Nicasio – stazione della metropolitana di Madrid